T12 – pruska seria lokomotyw (OKi2)
 T-12 – jugosłowiański torpedowiec
 Sojuz T-12 – statek kosmiczny
 T12 - początkowe oznaczenie działa samobieżnego M3 GMC
 Droga międzynarodowa T12 – dawne oznaczenie drogi w Polsce